

Film 
 Hands Down – film del 1918 diretto da Rupert Julian

Musica 
 Hands Down – album di Bob James del 1982
 Hands Down – singolo dei Dashboard Confessional del 2003
 Hands Down – singolo di Trentemøller del 2017